Ophiocomidae är en familj av ormstjärnor. Ophiocomidae ingår i ordningen Ophiurida, klassen ormstjärnor, fylumet tagghudingar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Ophiocomidae 74 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ormstjärnor
Ophiocomidae